-{Plakodermi}- (od grčkog πλάξ = ploča i δέρμα = koža, doslovno „pločasto-kožni”) klasa je oklopnih praistorijskih riba, poznatih iz fosilnih zapisa, koja je živela do silura do kraja perioda devona. Njihova glava i grudi bili su pokriveni zglobnim oklopnim pločama, a ostatak tela je imao krljušti ili je bio ogoljen, u zavisnosti od vrste. Plakodermi su bili među prvim čeljustoustim ribama; njihove čeljusti su verovatno evoluirale iz njihovih prvih svodova škrga. Plakodermi su parafiletski, i sastoje se od nekoliko zasebnih spoljašnjih grupa ili sisterinjskih taksona svih postojećih čeljustoustih kičmenjaka, koji su potekli iz njihovih redova. Jedna ilustracija toga je 419 miliona godina strar fosil, -{Entelognathus}-, iz Kine, koji je jedini poznati plakoderm sa tipom koštane čeljusti slične onoj prisutnoj kod sadašnih košljoriba. Time je obuhvaćena kost donje vilice, koja je prisutna kod ljudi i drugih tetrapoda. Jedna nedavna analiza je pokazala da su plakodermi verovatno bili monofiletski. Čeljusti drugih plakoderma su bile pojednostavljene i sastojale su se od jedne kosti. Plakodermi su isto tako bili prve ribe koje su razvile karlična peraja, prekurzore stražnjih udova kod tetrapoda, kao i prave zube. Parafiletička grupisanja su problematična, jer se ne mogu precizno razmatrati njihovi filogenski odnosi, njihove karakteristične osobine i doslovno izumiranje. Fosili tri druga roda koji su 380 miliona godina stari, -{Incisoscutum}-, -{Materpiscis}- i -{Austroptyctodus}-, predstavljaju najstarije poznate primere živog rođenja.

Prvi prepoznatljivi plakodermi se javljaju u fosilnim zapisima tokom kasne landoverske epohe ranog silura. Razne grupe plakoderma su bile raznovrsne i izobilne tokom devona, ali su izumrle tokom Hangenbergovig događaja pri kraju devona pre 358,9 miliona godina.

Karakteristike 

Mnogi plakodermi, a posebno -{Rhenanida}-, -{Petalichthyida}-, -{Phyllolepida}-, i -{Antiarchi}-, bili su stanovnici dna. Pripadnici reda -{Antiarchi}-, sa njihovim visoko modifikovanim, spojenim koštanim prsnim perajima, bili su veoma uspešni stanovnici slatkovodnih i plitkih morskih staništa tokom srednjeg i kasnog devona, sa rodom, -{Bothriolepis}-, koji je imao preko 100 validnih vrsta. Velika većina plakoderma su bili predatori, mnogi od kojih su živeli na ili u blizini sedimenata. Mnogi, primarno pripadnici -{Arthrodira}-, su bili aktivni, nektonski predatori koji su obitavali u središnjim do gornjih delova vodenog stuba. Jedna studija -{Compagopiscis}- pripadnika reda -{Arthrodira}- je izvela zaključak da su plakodermi (ili bar ovaj specifični rod) verovatno posedovali prave zube, što je u suprotnosti sa delom ranih studija. Zubi su imali dobro definisane pulpne šupljine i bili su napravljeni od kosti i dentina. Međutim, razvoj zuba i vilica nisu bili jednako blisko integrisani kao kod sadašnjih gnatostoma. Ovi zubi su verovatno bili homologni sa zubima drugih gnatostoma.

Jedan od najvećih poznatih artrodira, -{Dunkleosteus terrelli }-, bio je  dug, i pretpostavlja se da je imao veliku distribuciju, jer su njegovi ostaci nađeni u Evropi, Severnoj Americi i verovatno Maroku. Pojedini paleontolozi smatraju da je ta vrstu prvi svetski kičmenjački „superpredator”, čiji su plen bili drugi grabežljivci. Drugi, manji artrodiri, kao što su -{Fallacosteus}- i -{Rolfosteus}-, oba iz Gogo formacije Zapadne Australije, su imali glatke oklope u obliku metka, što snažno podupire ideju da su mnogi, ako ne i većina, artrodira bili aktivni plivači, pre nego pasivni lovci iz zasede čiji oklop ih je praktično usidravao za morsko dno. Neki od plakoderma su bili herbivorni, kao što je artrodir -{Holonema}- iz središnjeg do kasnog devona, a neki su bili planktivori, kao što je gigantski,  dug artrodir, -{Titanichthys}-.

Kladogram 
Sledeći kladogram prikazuje međusobne relacije plakoderma prema -{Carr et al.}- (2009):

Reference

Literatura 

 
 Janvier, P. Early Vertebrates Oxford, New York. 
 
 
 Long, J.A. The Rise of Fishes: 500 Million Years of Evolution Baltimore.

Spoljašnje veze 

 -{Annetta Markussen-Brown, "Devonian Armoured Fish" 2000}-
 -{Introduction to the Placodermi Extinct armored fishes with jaws}-
 
 -{Placoderms}-
 -{Placodermi: Overview}-
 -{BBC—report on Dunkleosteus terrelli}-